San Francisco, Kalifornija, grad u SAD-u
 Zaljev San Francisco
 San Francisco (1936), film sa Spencerom Tracyjem